keteldal, een depressie in een bergwand ontstaan door verwering en glaciale processen
 een ander woord voor bun (schip), een watergevuld compartiment in een schip
 kaar (molen), onderdeel van de maalkoppel van een molen.